John Floyd – angielski jezuita i pisarz
 John Floyd – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1827–1829
 John Floyd – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1827–1829, gubernator Wirginii w latach 1830–1834
 John Floyd – amerykański polityk, sekretarz wojny w latach 1857–1860, gubernator Wirginii w latach 1849–1852
 John Floyd – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1839–1843
 John Floyd – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1905–1915
 John Floyd – kanadyjski ekonomista, wykładowca University of Toronto
 John Floyd – amerykański trener koszykarski drużyny z Texas A&M University
 Johnny Floyd – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego i koszykówki, trener